Вя́тына () — река на Украине, протекает в Золочевском районе Львовской области и малой частью — в Зборовском районе Тернопольской области. Устье реки находится в 229 км по левому берегу от устья Серета. Длина 18 км, площадь водосборного бассейна 56,3 км², уклон реки 1,8 м/км.

Берёт начало в 3 км к северу от села Опаки на высоте около 390 метров. Впадает в Серет напротив села Песчаное. Нижняя половина реки канализирована.

Населённые пункты на берегах: Батьков и Лукавец.

Примечания 

Притоки Серета
Реки Зборовского района
Реки Золочевского района